Фрумосу има више значења:

 Фрумосу (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Фрумосу (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Фрумосу (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији